О́яла () — финская фамилия. Известные носители:

 Ояла, Алекси Микаэль (род. 1992) — финский легкоатлет.
 Ояла, Туомо (род. 1979) — финский сноубордист.
 Ояла, Юхани (род. 1989) — финский футболист.